Dipartimento di Nariño, dipartimento della Colombia
Nariño, comune della Colombia nel Dipartimento di Antioquia
Nariño, comune della Colombia nel Dipartimento di Cundinamarca
Nariño, comune della Colombia nel Dipartimento di Nariño